Wilbur kan syfta på:

 Wilbur (efternamn)  – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Wilbur (berg),

USA 

 Wilbur, Washington, ort, Washington, Lincoln County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar